Die Auserwählten steht für:

 Die Auserwählten (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm von Christoph Röhl (2014)
 Die Auserwählten, erster Band der Romantrilogie Der Steinkreis des Chamäleons von Ricardo Pinto (1999)
 Die Auserwählten – Helden des Widerstands, britischer Kriegsfilm von Jasmin Dizdar (2016)
 Die Auserwählten – Im Labyrinth, erster Band einer Buchtrilogie von James Dashner (2009)
 Die Auserwählten – In der Brandwüste, zweiter Band einer Buchtrilogie von James Dashner (2010)
 Die Auserwählten – In der Todeszone, dritter Band einer Buchtrilogie von James Dashner (2011)
 Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth, US-amerikanischer Film von Wes Ball (2014)
 Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste, US-amerikanischer Film von Wes Ball (2015)
 Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone, US-amerikanischer Film von Wes Ball (2018)